Rouchon ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Rouchon (Tennisspielerin), französische Tennisspielerin
 Anne-Marie Rouchon (1961), französische Triathletin